Jian’ou Shi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jian'ou Shi (härad i Kina), Fujian, 
 Jian'ou (häradshuvudort i Kina), Fujian, 

Robotskapade Kinaförgreningar